

Lokalizacje

Niemcy 
 Parkstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Osoby 
 Karolina Franciszka Dorota von Parkstein – niemiecka księżniczka

Inne 
 Parkstein – zamek